Глоты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глоты — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Глоты — деревня в Псковском районе Псковской области.